Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2016 проводился со 2 по 9 апреля 2016 года в городе Темпе (штат Аризона). Чемпионат проводился в 42-й раз, впервые в штате Аризона и в Темпе.

Победитель чемпионата получал право выступать как смешанная сборная команда США на .

В чемпионате принимало участие 10 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ).

Чемпионом стала команда, представляющая штат Вашингтон (скип Fred Maxie, ставший чемпионом впервые; команда из штата Вашингтон стала чемпионом в 14-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей штат Аляска (скип Грег Персингер). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая штат Висконсин (скип Sean Murrey).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе сначала в полуфиналах, а затем победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го и 4-го мест
Команды на 7—8 и 9—10 местах ранжированы по результатам матчей между ними

Тай-брейк

Плей-офф 

Время начала матчей указано местное (UTC−8:00)

Полуфиналы. 8 апреля, 16:00

Матч за 3-е место. 9 апреля, 13:00

Финал. 9 апреля, 13:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2016
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2016
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2016

Спорт в США в 2016 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Аризоне
Апрель 2016 года